Een koolwitje is een vlinder uit het geslacht Pieris. Er zijn twee bekende soorten: 
Groot koolwitje (Pieris brassicae) 
Klein koolwitje (Pieris rapae).